Bulgária
 Lom (Лом), folyó
 Ruszenszki Lom (Русенски Лом), folyó
 Lom (Лом), város
 Csehország
 Lom, település az Ústí nad Labem-i kerületé Mosti járásában
 Lom, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Lom, település a Dél-csehországi kerület Tábori járásában
 Magyarország
 Lom-hegy, 589 méteres magaslat a Visegrádi-hegységben, Pomáz külterületén
 Norvégia
 Lom, település Innlandet megyében